Bergerhausen ist

ein Ortsname:
 Essen-Bergerhausen, Stadtteil südöstlich des Stadtkerns der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Bergerhausen (Biberach), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg 
 Bergerhausen (Kerpen), Teilort im Stadtteil Blatzheim der Stadt Kerpen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Bergerhausen
 Bergerhausen (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Hans-Wolfgang Bergerhausen (* 1956), deutscher Historiker
Siehe auch:
 Berghausen